Glady est un nom propre, d'origine polonaise mais privé de ses signes diacritiques, qui peut désigner :
 Glądy (Grunwald), un village polonais,
 Glądy (Górowo Iławeckie), un autre village polonais,
 Glądy (Pieniężno), un troisième village polonais.